Losaka – grafia alternativa di Lusaka, capitale dello Zambia
 1326 Losaka – asteroide della fascia principale